Ofélia, női keresztnév
 Ofélia, John Everett Millais festménye
 Ophelia, az Uránusz második holdja
 171 Ophelia, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Ophelia, tudományos folyóirat

Hasonló
 Ophélie, Hermann Pál egyik zeneműve